Man Mohan Adhikari (né en 1920), un homme politique népalais ;
 Nisha Adhikari (née en 1986), une actrice népalaise.